Дюссельдорф (нем. Düsseldorf, н.-нем. Düsseldörp) — многозначный термин.

 Дюссельдорф — город на западе Германии, в Рейнско-Рурском регионе, столица федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.
 Дюссельдорф — гражданский международный аэропорт, расположенный в семи километрах от центра города Дюссельдорфа.
 Дюссельдорф — главный железнодорожный вокзал в городе Дюссельдорфе.
 Дюссельдорф — немецкий хоккейный клуб из одноимённого города.